Бетанија има више значења:

 Бетанија (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Бетанија (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Бетанија (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија, Ла Гранха (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бетанија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бетанија (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бетанија, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Бетанија (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бетанија (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бетанија (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бетанија (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бетанија (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бетанија (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бетанија (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бетанија, Ранчо де лос Агвакатес (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бетанија (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бетанија (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бетанија (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бетанија (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Бетанија (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Бетанија (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бетанија (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бетанија (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бетанија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бетанија (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Бетанија (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бетанија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику